Коротах — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской республики. Входит в Мелхйистинское сельское поселение.

География 
Аул расположен на берегу реки Аргун, на границе с Грузией, к юго-западу от районного центра Галанчож.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов: на северо-западе — бывшие аулы Нахорусты, Сахани и Икильчи,  на север-востоке — бывший аул Басты, на юго-востоке — бывший аул Камалхи, на юго-западе — бывший аул Джари.

История 
Аул Коротах ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году людям было запрещено селиться в данном районе.

В 1977 году в ходе исследования башенного комплекса Коротах в одном из склепов был найден головной убор (колпак) 1430—1480 годов.

Примечания

Ссылки 
 Развалины: Коротах

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне